Comitatul Medina sau Medina County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Medina County, Ohio 
 Medina County, Texas